Faust kan syfta på:

 Faust (sagogestalt) – protagonisten som ingår en pakt med djävulen i en populär tysk folksaga.
 Faust – pseudonym för den norske musikern och mördaren Bård Eithun
 Faust (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Faust (musikgrupp) – en tysk musikgrupp som bildades 1970
 Ron Faust – ett tidigare svenskt popband från Vaxholm
 Saint-Faust – en kommun i departementet Pyrénées-Atlantiques

Drama
 Faust (Goethe) – drama bestående av Faust 1 (1808) och Faust II (1832) av Johann Wolfgang von Goethe

Övriga verk om Faust i kronologisk ordning
 Faust (Marlowe) – (The Tragical History of Doctor Faustus), ett teaterstycke från slutet av 1500-talet av Christopher Marlowe
 Fausts Leben – drama från 1778 av Friedrich Müller
 Doktor Fausts leverne, gärningar och helvetesfärd – roman från 1791 av Friedrich Maximilian von Klinger
 Faust (Spohr) - opera från 1816 av Louis Spohr
 Don Juan und Faust, tragedi från 1829 av Christian Dietrich Grabbe
 Faust (opera) – opera från 1859 av Charles François Gounod
 Faust. Der Tragödie 3. Theil – satir från 1862 om Goethes Faust av Friedrich Theodor Vischer
 Faust (drama, 1898) – drama från 1898 av Jaroslav Hilbert
 Doktor Faust – opera från 1925 av Ferruccio Busoni
 Faust (film, 1926) – film från 1926 av regissören Friedrich Wilhelm Murnau
 Mon Faust – drama från 1946 av Paul Valéry
 Doktor Faustus – roman från 1947 av Thomas Mann
 Faust (musikal) – musikal från 1993 av Randy Newman
 Faust (film, 1994) – film från 1994 av regissören Jan Švankmajer
 Faust (film, 2011) – en film från 2011 av Aleksandr Sokurov
 Faust 2.0 – en svensk skräckfilm från 2014